Grotefend ist der Familienname folgender Personen:

 August Grotefend (1798–1836), deutscher Philologe, Sohn von Johann Gregor Grotefend
 Georg August Grotefend (1832–1903), deutscher Schriftsteller und Jurist, Sohn von August Grotefend
 Georg Friedrich Grotefend (1775–1853), deutscher Sprachwissenschaftler und Erstentzifferer der Keilschrift, Vater Karl Ludwig Grotefends, Großvater Hermann Grotefends und Namensgeber des Grotefend-Gymnasiums Münden
 Hermann Grotefend (1845–1931), deutscher Historiker und Archivar, Spezialist für Zeitrechnung
 Johann Gregor Grotefend (1766–1837), deutscher evangelischer Theologe, Bruder von Georg Friedrich Grotefend
 Karl Ludwig Grotefend (1807–1874), deutscher Historiker und Numismatiker
 Otto Grotefend (1873–1945), deutscher Historiker und Archivar, Sohn von Hermann Grotefend
 Wilhelm Grotefend (1857–1901), deutscher Historiker, Philologe und Bibliothekar in Kassel